Bloody Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bloody Mountain (Connecticut)
 Bloody Mountain (Kalifornien)
 Bloody Mountain (New York)